Tom Moore kan staan voor
Thomas Moore (1779-1852), Iers schrijver
Tom Moore (militair) (1920-2021), Brits militair en fondsenwerver
Tom Moore (acteur) (1883–1955), Amerikaans acteur
Tom Moore (kunstrijder) (1939), Amerikaans kunstrijder